Le terme Toda peut désigner :
 Toda, une ville de la préfecture de Saitama, au Japon ;
 les Todas, un peuple du sud de l’Inde ;
 le toda, leur langue ;
 , un nom de famille japonais porté par :
 Erika Toda,
 Josei Toda,
 Katsushige Toda,
 Kazuyuki Toda,
Seinosuke Toda (1959-), chercheur en informatique théorique ;
 Toda Aznárez, reine de Navarre (vers 885-après 970).

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme japonais